Sergueï Vladimirovitch Bryline - en russe  (Sergej Vladimirovič Brylin), en anglais  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Bryline commence sa carrière professionnelle en 1991 en jouant dans le championnat Russe pour le club du HK CSKA Moscou.
À la fin de sa première saison professionnelle, il est choisi par les Devils du New Jersey au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en deuxième ronde ().

Il reste jouer en Russie pour encore deux saisons avec de faire partie de l'équipe de russes, les Russian Penguins, qui vont faire une saison dans la Ligue internationale de hockey en 1993-1994.

L'année d'après, il rejoint la franchise associée aux Devils: les River Rats d'Albany de la Ligue américaine de hockey. Il finit la saison avec l'équipe des Devils et participe aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley 1995. L'équipe gagne cette Coupe Stanley puis deux autres en 2000 et 2003.

En 1996-1997, il jouera pour l'équipe de LNH et celle de la LAH mais sinon il aura toujours sa place dans la LNH pour les Devils. Lors du lock-out 2004-2005, de la LNH, il retourne jouer dans son pays pour le Khimik Voskressensk. En 2008, il signe au SKA Saint-Pétersbourg dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie lors du championnat d'Europe junior de 1992, lors des championnats du monde junior en 1993 et 1994 (médaille de bronze). Il participe également au championnat du monde de 1996 et 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||HK CSKA Moscou|| Superliga ||36||6||6||12||2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1992-1993 ||HK CSKA Moscou || Superliga ||42||5||4||9||36|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|1993-1994 ||HK CSKA Moscou || Superliga ||39||4||6||10||36|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1993-1994||Russian Penguins ||LIH ||13||4||5||9||18|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|1994-1995 ||River Rats d'Albany ||LAH ||63||19||35||54||78|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1994-1995||Devils du New Jersey ||LNH ||26||6||8||14||8||12||1||2||3||4
|- 
|1995-1996||Devils du New Jersey ||LNH ||50||4||5||9||26|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1996-1997|| River Rats d'Albany  ||LAH ||43||17||24||41||38||16||4||8||12||12
|- 
|1996-1997||Devils du New Jersey ||LNH ||29||2||2||4||20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1997-1998|| River Rats d'Albany  ||LAH ||44||21||22||43||60|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|1997-1998||Devils du New Jersey ||LNH ||18||2||3||5||0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1998-1999 ||Devils du New Jersey ||LNH ||47||5||10||15||28||5||3||1||4||4
|- 
|1999-2000 ||Devils du New Jersey ||LNH ||64||9||11||20||20||17||3||5||8||0
|-
|2000-2001 ||Devils du New Jersey ||LNH ||75||23||29||52||24||20||3||4||7||6
|- 
|2001-2002 ||Devils du New Jersey ||LNH ||76||16||28||44||10||6||0||2||2||2
|-
|2002-2003 ||Devils du New Jersey ||LNH ||52||11||8||19||16||19||1||3||4||8
|- 
|2003-2004 ||Devils du New Jersey ||LNH ||82||14||19||33||20||5||0||0||0||0
|-
|2004-2005 ||Khimik Voskressensk ||Superliga ||35||8||23||31||40|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|2005-2006 ||Devils du New Jersey ||LNH ||82||15||22||37||46||9||2||0||2||2
|-
|2006-2007 ||Devils du New Jersey ||LNH ||82 ||16 ||24 ||40 ||35 ||11 ||1 ||2 ||3 ||6
|- 
|2007-2008 ||Devils du New Jersey ||LNH ||82 ||6 ||10 ||16 ||20 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 50|| 9|| 15|| 24|| 16|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 56|| 8|| 12|| 20|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 49|| 7|| 5|| 12|| 8|| 11|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2011-2012|| Metallourg Novokouznetsk || KHL|| 41|| 5|| 4|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

| 765 ||129 ||179 ||308 ||273 ||109 ||15 ||19 ||34 ||32

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1974
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Russian Penguins
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace